Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов 2016 () проводился в городе  (Новая Шотландия) с 28 марта по 2 апреля 2016 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 14 мужских и 14 женских команд. Чемпионат проводился в 52-й раз для мужских и в 44-й раз для женских команд.

Победители мужского и женского турниров получали право представлять Канаду на , который будет проходить в апреле 2017 в Летбридже (Канада).

В мужском турнире чемпионом стала (11-й раз в своей истории) команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Брайан Кохрэйн; для самой команды это была 1-я победа на чемпионате), победившая в финале команду, представлявшую провинцию Манитоба (скип Randy Neufeld). Третье место заняла команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Alan O’Leary), победившая в матче за бронзовую медаль команду, представлявшую провинцию Британская Колумбия (скип Боб Урсел).

В женском турнире чемпионом стала (5-й раз в своей истории) команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Колин Джонс; для самой команды это была 1-я победа на чемпионате), победившая в финале команду, представлявшую провинцию Саскачеван (скип Шерри Андерсон). Третье место заняла команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Кэти Кинг), победившая в матче за бронзовую медаль команду, представлявшую провинцию Онтарио (скип Jo-Ann Rizzo).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Мужчины

Команды

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Турнирная таблица по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

Группа B

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в этап плей-офф

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании классификационного розыгрышаа

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2017 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Женщины

Команды

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Турнирная таблица по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

Группа B

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в этап плей-офф

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании классификационного розыгрышаа

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2017 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте Curlingzone
 Видео:
 плейлист записей матчей на канале Curling Canada в YouTube
 Мужчины, финал. Манитоба (Брайан Кохрэйн) - Онтарио (Randy Neufeld)
 Женщины, финал. Новая Шотландия (Колин Джонс) - Саскачеван (Шерри Андерсон)

2016
Спорт в Канаде в 2016 году
Спортивные соревнования в Новой Шотландии
Март 2016 года
Апрель 2016 года